Slalom mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywana w ramach snowboardingu na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2018. Zawody rozegrano 16 marca 2018 roku w trzech klasach.

SB-UL 
W rywalizacji wystąpiło 22 zawodników z 13 państw.

SB-LL1 
W rywalizacji wystąpiło 13 zawodników z 10 państw.

SB-LL2 
W rywalizacji wystąpiło 20 zawodników z 13 państw.

Przypisy 

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Pjongczang 2018